Walking on Air — может означать:

Музыка

Песни 
 Walking on Air — песня британской группы Bee Gees (1991)
 Walking on Air — песня британской группы King Crimson (1995)
 Walking on Air — сингл эстонской певицы Керли (2008)
 Walking on Air — песня американской певицы Кэти Перри (2013)
  — песня австралийской певицы Anise K (2014)
 Walking on Air — песня шведской группы The Radio Dept (2016)
 Walking On Air — сингл шведской группы PG Roxette (2022)

Альбомы 
  — музыкальный альбом норвежской группы Bobbysocks (1987)

Кинематограф 
  — фильм реж.  (1936)
  — фильм реж. Aveling Ginever (1946)
 Walking on Air — американский музыкальный фильм с  в главной роли (1946)